Winslow Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Winslow Township du comté de Washington dans l'Arkansas.
 Winslow Township du comté de Stephenson dans l'Illinois.
  du comté de Camden dans le New Jersey.
 Winslow Township du comté de Jefferson en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships